Filip Novák (1982-), czeski hokeista
 Filip Novák (1990-), czeski piłkarz